Президент Мали — глава государства в Мали, избираемый всенародно по системе двух туров на пятилетний срок не более чем на два срока. Первым президентом после получения страной независимости в 1960 году стал её премьер-министр Модибо Кейта.

Правовой статус 
Согласно Конституции Мали, президент выступает её защитником. Он воплощает национальное единство. Он гарантирует национальную независимость, территориальную целостность, а также уважение международных договоров. Он следит за правильной работой органов государственной власти и обеспечивает преемственность государства. Президент Республики избирается сроком на пять лет, большинством голосов, отданных на прямом, всеобщем голосовании; выборы президента проходят в два тура.

В случае, если президент Республики временно не может исполнять свои обязанности, то на данный период времени его полномочия возлагаются на премьер-министра.

В случае, если пост президента Республики оказывается вакантным в результате какого-либо непредвиденного, непредотвратимого обстоятельства, установленного Конституционным судом, президентом Национального собрания и премьер-министром, то функции президента Республики возлагаются на президента Национального собрания.

В таком случае начинается подготовка к выборам нового президента на следующий пятилетний срок.

Выборы нового президента проводятся между двадцать первым и сороковым днем с момента официального признания вакансии или непредотвратимого обстоятельства.

Список глав государства Мали

Ссылки 

 Мали  на worldstatesmen.org

Политики Мали
М
Списки:Мали